Schosseiny (russisch ) ist der Name folgender ländlicher Siedlungen in Russland:
 Schosseiny (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Schosseiny (Rostow), in der Oblast Rostow

Siehe auch:
 Schosseinoje (Begriffsklärungsseite)